Isherwood ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin F. Isherwood (1822–1915), US-amerikanischer Schiffbauingenieur
 Brian Isherwood (* 1946), neuseeländischer Cricket-Spieler
 Christopher Isherwood (1904–1986), britisch-amerikanischer Schriftsteller
 Emma Taylor-Isherwood (* 1987), kanadische Schauspielerin
 Geof Isherwood (* 1960), kanadischer Maler und Comic-Zeichner
 G.A.M. Isherwood (1889–1974), britischer Rugby-Spieler
 James Lawrence Isherwood (1917–1988), britischer Künstler
 Jean Isherwood (1911–2006), australische Malerin
 Joseph Isherwood (1870–1937), britischer Schiffsarchitekt
 Mark Isherwood (* 1959), britischer Politiker
 Ray Isherwood (* 1938), australischer Cricket-Schiedsrichter
 Sally Taylor-Isherwood (* 1991), kanadische Schauspielerin
 Thomas Isherwood (* 1998), schwedischer Fußballspieler

Isherwood ist auch der Name mehrerer Schiffe:
 USS Isherwood (DD-284), ein Zerstörer der US-Navy, im Dienst von 1919 bis 1930
 USS Isherwood (DD-520), ein Zerstörer der US-Navy, im Dienst von 1943 bis 1961

Sonstiges:
 Mount Isherwood, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika